Kabinett Tschernomyrdin steht für folgende Regierungen Russlands:

 Kabinett Tschernomyrdin I
 Kabinett Tschernomyrdin II